Авиакомпания «РусЛайн» (юридическое название — АО АК «РусЛайн») — российская авиакомпания, выполняющая регулярные, чартерные и перевозки деловой авиации из московского аэропорта Внуково и других городов по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

История 
История авиакомпании «РусЛайн» началась 2 июня 1997 года как оператора чартерных авиаперевозок с собственным парком воздушных судов и полностью укомплектованным персоналом с последующим получением собственного Сертификата эксплуатанта (2003 год).

В 2007 году компания первой в России получила разрешение и начала эксплуатацию регионального самолёта Bombardier CRJ 100/200. В 2009 году начата реализации долгосрочной стратегии развития региональных перевозок. В 2010 году на основе поглощения авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» и создания совместной с аэропортом «Кольцово» программы полётов из Екатеринбурга, созданы 2 дополнительных хаба в Екатеринбурге и Волгограде.

В 2010 году авиакомпания «РусЛайн» начала интеграцию в международную систему продаж «Amadeus». Перевозчику был присвоен код — 7R в системе Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Были заключены код-шеринговые соглашения, по которым партнёрами компании стали «Уральские авиалинии» и «Саратовские авиалинии».

По итогам международного профессионального конкурса SkyService 2017 с участием 21 команды, команда Руслайн заняла 3 место.

С 21 марта 2018 года авиакомпания «РусЛайн» переводит свои рейсы из Домодедово во Внуково.

Маршрутная сеть 
Маршрутная сеть авиакомпании по состоянию на март 2014 года насчитывает 49 направлений, объединяющих 54 пункта назначения в трёх странах мира.

Авиакомпания базируется в Москве-Внуково. Кроме того воздушные суда АК «РусЛайн» базируются в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Тюмени (Рощино), и Санкт-Петербурга (Пулково), что позволяет выполнять полёты в региональные аэропорты:  Воркута, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Котлас, Махачкала, Оренбург, Пермь, Пенза, Самара, Саранск, Сыктывкар, Тамбов, Ульяновск, Уфа,  Челябинск,  Ярославль.

С 1 февраля 2016 года из Тюмени открывается двенадцать регулярных направлений в Горно-Алтайск, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные воды, Надым, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Уфа.

В период осенне-зимней навигации (2016-2017) авиакомпания «РусЛайн» предлагает трансферные перелёты через Екатеринбург или Тюмень.

С 6 января 2022 года авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Калугу.В 2022 году авиакомпания прекращает рейсы в Курск,Белгород,Липецк,Краснодар,Ростов на Дону,Элисту,Воронеж,Симферополь,Геленджик,в связи с закрытием этих аэропортов..

Флот 

Первоначальную основу флота составляли Ту-134 и Як-40. С 2011 флот состоит в основном из CRJ100/200.

В период с апреля 2012 по апрель 2013 года компанией эксплуатировались два Airbus A319.

В период с июля 2011 по июль 2015 года компанией эксплуатировались Embraer 120 Brasilia.

По состоянию на февраль 2022 года размер флота АО «Авиационная компания "РусЛайн"» составляет 13 самолётов. Средний возраст самолетов на январь 2023 года составляет 22,7 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании 
 Региональные авиаперевозки в Уральском регионе. Фоторепортаж

Авиакомпании России
Авиакомпании по алфавиту